Шаблон мост () — структурный шаблон проектирования, используемый в проектировании программного обеспечения чтобы «разделять абстракцию и реализацию так, чтобы они могли изменяться независимо». Шаблон мост использует инкапсуляцию, агрегирование и может использовать наследование для того, чтобы разделить ответственность между классами.

Цель 
При частом изменении класса преимущества объектно-ориентированного подхода становятся очень полезными, позволяя делать изменения в программе, обладая минимальными сведениями о реализации программы. Шаблон bridge является полезным там, где часто меняется не только сам класс, но и то, что он делает.

Описание 
Когда абстракция и реализация разделены, они могут изменяться независимо. Другими словами, при реализации через шаблон мост, изменение структуры интерфейса не мешает изменению структуры реализации. Рассмотрим такую абстракцию как фигура. Существует множество типов фигур, каждая со своими свойствами и методами. Однако есть что-то, что объединяет все фигуры. Например, каждая фигура должна уметь рисовать себя, масштабироваться и т. п. В то же время рисование графики может отличаться в зависимости от типа ОС, или графической библиотеки. Фигуры должны иметь возможность рисовать себя в различных графических средах, но реализовывать в каждой фигуре все способы рисования или модифицировать фигуру каждый раз при изменении способа рисования непрактично. В этом случае помогает шаблон мост, позволяя создавать новые классы, которые будут реализовывать рисование в различных графических средах. При использовании такого подхода очень легко можно добавлять как новые фигуры, так и способы их рисования.

Связь, изображаемая стрелкой на диаграммах, может иметь 2 смысла: а) «разновидность», в соответствии с принципом подстановки Лисков и б) одна из возможных реализаций абстракции. Обычно в языках используется наследование для реализации как а), так и б), что приводит к разбуханию иерархий классов.

Мост служит именно для решения этой проблемы: объекты создаются парами из объекта класса иерархии А и иерархии B, наследование внутри иерархии А имеет смысл «разновидность» по Лисков, а для понятия «реализация абстракции» используется ссылка из объекта A в парный ему объект B.

Использование 
Архитектура Java AWT полностью основана на этом шаблоне — иерархия java.awt.xxx для хэндлов и sun.awt.xxx для реализаций.

Примеры

Пример на C++

Пример на Java

Пример на C#

Пример на PHP5

Пример на PHP5.4

Пример на CoffeeScript

Пример JavaScript

Пример на VB.NET

Пример на Python

Литература 
  (также ISBN 5-272-00355-1)

Ссылки 
 Паттерн Bridge (Мост) — назначение, описание, реализация (C++) и результаты применения

Шаблоны проектирования
Структурные шаблоны проектирования